Le stade de Bandrani est un stade polyvalent de Mayotte, un département d'outre-mer français dans l'océan Indien. Il est situé dans la commune de Sada.

Histoire

Notes et références

Liens externes 
 http://ucssada.footeo.com/
 http://france.stades.free.fr/SITE/DISTRICTS/MAYOTTE/mayotteclub.htm
 http://ely.footblog.fr/644069/le-stade-de-foot-de-Bandrani-en-traveau-pour-la-saison-2010/

Stade de football à Mayotte
Stade portant le nom d'un lieu
Grande-Terre (Mayotte)